Jackson, angol családnév
 Jackson, Johnny Cash-dal
 Amerikai Egyesült Államok
 Jackson (Alabama)
 Jackson (Dél-Karolina)
 Jackson (Észak-Karolina)
 Jackson (Georgia)
 Jackson (Kalifornia)
 Jackson (Kentucky)
 Jackson (Louisiana)
 Jackson (Maine)
 Jackson (Michigan)
 Jackson (Minnesota)
 Jackson (Mississippi)
 Jackson (Missouri)
 Jackson (Nebraska)
 Jackson (New Hampshire)
 Jackson (New Jersey)
 Jackson (New York)
 Jackson (Ohio)
 Jackson (Rhode Island)
 Jackson (Tennessee)
 Jackson (Washington)
 Jackson (Adams megye, Wisconsin)
 Jackson (Burnett megye, Wisconsin)
 Jackson (Washington megye, Wisconsin)
 Jackson (Wisconsin)
 Jackson (Wyoming)
 Jackson Center (Ohio)
 Jackson Center (Pennsylvania)
 Jackson Junction (Iowa)
 Lake Jackson (Texas)
 Mount Jackson (Virginia)
 Jackson megye (Louisiana)
 Ausztrália
 Jackson (Ausztrália)

egyéb
 Jackson Guitars
 Jackson King V gitártípus
 Jackson Soloist gitártípus
 Jackson Structured Programming
 The Jackson Twins
 Jackson-hegyiasztrild, madár
 M36 Jackson, amerikai páncélvadász